Olav Odden -Noors langlaufer en deelnemer Olympische Spelen 1948
 Anders Odden - Noors muzikant, lid Apoptygma Berzerk
 Odden (parochie) - Deense parochie